Clion (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Clion (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 CLion – zintegrowane środowisko programistyczne języków C/C++ firmy JetBrains